Salih Uçan (Marmaris, 6 de janeiro de 1994) é um futebolista profissional turco que atua como meia, atua no Empoli.

Carreira 
Depois de estrear no futebol pelo Bucaspor, se transferiu para o Fenerbahçe em 6 de Junho de 2012 por 1 milhão e 400 mil euros por 5 anos de contrato. Em 6 de Julho de 2014 se transferiu para a AS Roma, da Itália. 

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Fenerbahçe SK‎
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Empoli Football Club
Jogadores da Seleção Turca de Futebol